Ivan Jovanović puede referirse a:

 Ivan Jovanović (1978) (n.1978), futbolista serbio.
 Ivan Jovanović (entrenador) (n.1962), entrenador y exfutbolista serbio.